FRH steht für:
 Die frühen römischen Historiker
 Forschungsreaktor Hannover
 Hannoveraner Förderverein
 Bahnhof Frankfurt-Rödelheim (DS100-Code)

FR-H steht für:
 Korsika, ehemaliger ISO-3166-2-Code der französischen Region

FRH